Sei gegrüßet, Jesu gütig (Bach), een koraal van Johann Sebastian Bach
 Sei gegrüßet, Jesu gütig (Gade), een bewerking daarvan door Niels Gade